Brandmair ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Brandmair (1905–2004), deutscher Pädagoge
 Claudia Brandmair (1975–2017), österreichische Modedesignerin
 Claus Brandmair (* 1953), deutscher Fußballspieler